Das China Masters 2013 war das siebente Turnier der BWF Super Series 2013 im Badminton. Es fand vom 10. bis zum 15. September 2013 in Changzhou in China statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Changzhou Olympic Sports Center

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Du Pengyu
  Boonsak Ponsana
  Tommy Sugiarto
  Kenichi Tago
  Jan Ø. Jørgensen
  Wang Zhengming
  Takuma Ueda

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Ratchanok Intanon
  Wang Yihan
  Sung Ji-hyun
  Wang Shixian
  Tai Tzu-ying
  Minatsu Mitani
  Bae Yeon-ju

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Ma Jin / Tang Jinhua
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na
  Anders Kristiansen / Julie Houmann

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 https://bwfcontent.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=DE2C43BC-E0C6-42A2-B24C-1DD4EBE6BDC7

2013
BWF Super Series 2013
Badmintonwettbewerb in Changzhou